

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Bonanza est un grain de poussière interstellaire trouvé au sein de la météorite Murchison, et qui se distingue par sa taille exceptionnelle ( de diamètre).

Culture et société

Commerce et produits 
 Bonanza Gift Store est le plus grand magasin de souvenirs du monde à Las Vegas dans le Nevada aux États-Unis.
 Beechcraft Bonanza est un avion de la marque Beechcraft.

Télévision 
 Bonanza est une série TV américaine.

Toponyme 

 Bonanza, le port de la ville andalouse de Sanlúcar de Barrameda en Espagne ;
 Bonanza, une ville du Nicaragua ;
États-Unis 
 Bonanza (Arkansas) ;
 Bonanza (Colorado) ;
 Bonanza (Géorgie) ;
 Bonanza (Idaho) ;
 Bonanza (Oregon) ;
 Bonanza (Utah).

Hydronyme 
 Bonanza Creek est un affluent de la rivière Klondike dans le Yukon canadien, célèbre lors de la ruée vers l'or du Klondike.

Notes et références

Voir aussi 
 Bohnanza, un jeu de société créé par Uwe Rosenberg en 1997,